Comitatul Otsego sau Otsego County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Otsego County, Michigan 
 Otsego County, New York